Cancian ist ein Familienname folgender Personen:

 Antonio Cancian (* 1951), italienischer Politiker
 Domenico Cancian (* 1947), italienischer Bischof
 Frank Cancian (1934–2020), US-amerikanischer Anthropologe und Fotograf